Dans l'univers de la Terre du Milieu de J. R. R. Tolkien, le nom d'Eärnil, forme raccourcie d'Eärendil, « ami de la mer » en quenya, est porté par deux personnages :

 Eärnil I, treizième roi du Gondor ;
 Eärnil II, trente-deuxième roi du Gondor.

Homonymes en Terre du Milieu
Homme de la Terre du Milieu